Lars Fleming kan syfta på:

 Lars Fleming (död 1562), riksråd, friherre, ståthållare i Reval, lagman i Söderfinne lagsaga
 Lars Fleming (1621–1699), en svensk friherre, hovrättspresident, riksråd och lagman